John Green (auteur) (1977), een Amerikaans schrijver
 John Green (botanicus) (1930), een Australisch plantkundige
 Johnny Green (1908-1989), een Amerikaans componist en dirigent
 John Newton Green (1946), ook wel Jack N. Green, een Amerikaans filmmaker
 John Green (politicus) (1400-1473), een Engels parlementslid en voorzitter van het Lagerhuis
 John Green (voetballer) (1939-2010), een Engels voetballer